Tiepolo ist der Familienname folgender Personen:

 Baiamonte Tiepolo († 1328), italienischer Aufständischer

 Jacopo Tiepolo († 1249), Doge von Venedig
 Lorenzo Tiepolo († 1275), Doge von Venedig
 Lorenzo Tiepolo (Bürgermeister) (1845–1913), Bürgermeister von Venedig
 Lorenzo Baldissera Tiepolo (1736–1776), italienischer Maler
 Maria Francesca Tiepolo (1925–2020), italienische Paläografin

Tiepolo steht des Weiteren für:

 (43775) Tiepolo, einen Asteroiden